Martin Kase – calciatore estone
 Ryō Kase – attore giapponese
 Taiji Kase – karateka e maestro di karate giapponese
 KASE (Kazakhstan Stock Exchange) – Borsa del Kazakistan